Марек Трончинский (; 13 сентября 1988, Усти-над-Лабем, Чехословакия — 22 мая 2021) — чешский хоккеист, защитник.

Статистика

Клубная статистика 
 Обновлено на начало сезона 2019/2020

Международная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на официальном сайте ХК «Югра»
 Статистика на сайте www.hockeydb.com
 Статистика на сайте www.eurohockey.net
 Статистика на сайте www.global-sport.ru

Хоккейные защитники
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Млада Болеслав»
Игроки ХК «Горацка Славия»
Игроки ХК «Бероунсти Медведи»
Игроки ХК «Слован Устечти Льви»
Игроки ХК «Бенатки-над-Йизероу»
Игроки ХК «Били Тигржи Либерец»
Игроки ХК «Югра»
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Шеффилд Стилерс»